Министерство кооперативного управления и традиционных дел ЮАР отвечает за контроль провинциальных и местных органов власти Южной Африки. Министр кооперативного управления и традиционных дел: Сисело Сишека.

C августа 2020 года министром является супруга президента -Никосозана Сламини-Зума, её заместитель Паркс Тау.

Штатная структура 
Министр
Заместитель министра
Генеральный директор кооперативного управления и традиционных дел: Элрой Африки (действующий)

Отделы 
Корпоративных услуг
Мониторинга и оценки
Управления, политики и исследований
Городского и сельского развития
Системы наращивания потенциала
Бесплатных Основных услуг и инфраструктуры

Ссылки 
 Официальный сайт

Министерства ЮАР